Кло́ков — російське прізвище.

Відомі носії:

 Клоков Всеволод Іванович — доктор історичних наук, Герой Радянського Союзу
 Клоков В'ячеслав Михайлович — скульптор, заслужений діяч мистецтв УРСР
 Клоков Георгій Павлович — балетмейстер, народний артист України
 Клоков Дмитро В'ячеславович — російський важкоатлет, олімпійський медаліст
 Клоков Михайло Васильович — український ботанік, поет і літературний критик

Російські прізвища